

Musique 
 Immortal, groupe de black metal norvégien
 Immortal, album du groupe de heavy metal Shaman
 Immortal, album du groupe japonais Straightener
 Immortal, album de la chanteuse gospel américaine Cynthia Clawson
 Immortal, album de la chanteuse américaine Beth Hart
 Immortal, album du groupe de power metal dano-américain Pyramaze
 Immortal, chanson de Kid Cudi sortie en 2013.
 Immortal, album studio de Tim Dog, sorti en 2003.
 Immortal Technique, rappeur américain d'origine péruvienne
 Immortals, chanson de Fall Out Boy pour le film Les Nouveaux Héros

Filmographie 
 Immortals, film de Bryan Grant (1995)
 Immortals, titre original du film Les Immortels de Tarsem Singh (2011)

Autres 
 Immortal, équipe de catch travaillant à la Total Nonstop Action Wrestling